Guangzhou International Women's Open 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2014 z cyklu Guangzhou International Women’s Open rozgrywany w dniach 15–20 września 2014 roku w Kantonie na kortach twardych o puli nagród 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Chinach